Krywa Ruda (ukrainisch Крива Руда) steht für folgende geographischen Objekte in der Ukraine:

Orte:
 Krywa Ruda (Semeniwka), Dorf im Rajon Semeniwka, Oblast Poltawa
 Krywa Ruda (Hlobyne), Dorf im Rajon Hlobyne, Oblast Poltawa

Flüsse:
 Krywa Ruda (Dnepr), Zufluss des Dnepr
 Krywa Ruda (Krementschuker Stausee), Zufluss des zum Krementschuker Stausee angestauten Dnepr
 Krywa Ruda (Chorol), Zufluss des Chorol